Булантинское сражение (1728 год) — современные казахстанские публицистические источники называют его одним из крупнейших сражений казахско-джунгарской войны. Исторические свидетельства факта сражения и его хода отсутствуют.

В 1723 году хан Джунгарского ханства Цэван-Рабдан совершил успешные набеги на казахские земли, результатом которых стал переход под джунгарский контроль обширных территорий Семиречья, установление джунгарами контроля над городами Ташкентом и Туркестаном. В вассальную зависимость от джунгар перешли также Ходжент и Самарканд. В 1725 году джунгары разгромили каракалпаков. В 1727 году Цэван-Рабдан умер и власть унаследовал Галдан-Цэрэн.

В 1726 году в местности Ордабасы состоялся Курултай казахских племен и родов. Было принято решение о создании единого казахского ополчения. Командование им было поручено хану Младшего жуза Абулхайр-хану. Решено было дать джунгарам генеральное сражение и разгромить их.

Сражение произошло в 1728 году в междуречье рек Буланты (Байконыр) и Билеуты (Калмаккырган) в местности Кара сыйыр. Казахское ополчение заманило врага глубже в степь, затем, резко повернув назад, перешло в контратаку, нанося им удары с обоих флангов. Казахами был нанесен сокрушительный удар: большинство джунгар погибли, многие попали в плен, лишь единицы спаслись бегством. Однако на этом события не завершились. Часть джунгарских всадников сумела прорваться к верхнему течению реки Буланты. Но и здесь их настигли отряды казахской кавалерии. И снова на пересеченной местности джунгары были разбиты, только отдельным группам удалось уйти в горы за Майтобе и Курайлы в сторону Улытау. Место сражения вошло в историю под названием «Место гибели калмыков» (). В честь этого сражения река Билеуты была переименована в Калмаккырган.

Эта победа подняла дух народа, заставила его поверить в свои силы. С тех пор инициатива в ведении боевых сражений перешла в руки казахских ополченцев, готовых идти в контрнаступление. Отпор захватчикам стал решающим фактором в сохранении территориальной целостности Казахского ханства. В связи с этим Джунгарское ханство было вынуждено перейти к обороне западных границ. Эта крупная победа стала залогом успеха в следующей — Аныракайской битве. Успеху также способствовало и то, что с 1729 года преемник джунгарского хана Цэван-Рабдана Галдан-Цэрэн вступил в ожесточённый вооружённый конфликт на юге с целью отвоевания у Цинской империи Халха-Монголии и объединения её с Джунгарией.

Примечания

Ссылки 
 Национально-освободительная борьба казахского народа против джунгарских захватчиков
 БОРЬБА КАЗАХСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
 Джунгарское нашествие на территории Казахстана

Сражения по алфавиту
Сражения Казахского ханства
Сражения в Казахстане
Сражения 1728 года
Казахско-джунгарская война